«Самозванец» () — британо-американский фильм Барта Лэйтона о французском самозванце Фредерике Бурдене, который в 1997 году выдал себя за Николаса Баркли, американского мальчика, который исчез в 1994 году в возрасте 13 лет. Фильм включает в себя интервью с Бурденом и членами семьи Баркли, а также архивные кадры из новостей.

Премьера фильма состоялась 23 января 2012 года на фестивале «Сандэнс».

Сюжет 
Бурден, который, как оказалось, долгое время выдавал себя за других детей, реальных или воображаемых, заявил, что он Николас Баркли, был похищен в целях сексуального насилия со стороны мексиканских, европейских и американских военнослужащих и доставлен из Техаса в Испанию. Его перевоплощение обмануло нескольких чиновников в Испании и США, и, по-видимому, он был принят многими членами семьи Баркли, хотя он был на семь лет старше Николаса, говорил с французским акцентом, у него были карие глаза и тёмные волосы, а у Баркли голубые глаза и светлые волосы. В конце концов, обман был обнаружен в результате подозрений частного следователя Чарли Паркера и агента ФБР Нэнси Фишер. Бурден впоследствии сделал полное признание, и в фильме он подробно описывает различные этапы его перевоплощения.

Лэйтон сказал о Бурдене: «Он вызывает сочувствие, он непосредственный как ребёнок, и он может быть очень очаровательным, а в других случаях он может быть довольно отталкивающим, потому что может быть безжалостным, и вы вспоминаете, что он сделал. Как режиссёр, я спрашивал: «Как я могу найти способ заставить аудиторию испытать переживания?».

В ролях 
Интервью
 Фредерик Бурден
 Кэри Гибсон
 Беверли Доллархайд
 Брайан Гибсон
 Коди Гибсон
 Нэнси Фишер
 Чарли Паркер
 доктор философии Брюс Перри
 Филип Френч

Драматические эпизод
 Адам О’Брайан — Фредерик Бурден
 Анна Рубен — Кэри Гибсон
 Кэти Дреcбах — Нэнси Фишер
 Алан Тайкмен — Чарли Паркер
 Айван Вильянуэва — социальный работник
 Мария Хесус Ойос — судья
 Антон Марти — мужчина полицейский
 Ампаро Фонтанет — женщина полицейский
 Кен Апплдорн — официальный представитель посольства США

Критика 
Фильм получил почти всеобщее признание критиков и имеет рейтинг 95% на Rotten Tomatoes. В 2012 году фильм получил приз «Grand Jury's Knight Documentary Competition» на международном кинофестивале в Майами,, был номинирован на премию «Grand Jury's World Cinema» среди документальных фильмов на фестивале независимого кино «Сандэнс», выиграл премию «Filmmakers Award» на Канадском международном фестивале документальных фильмов «Hot Docs». Фильм был в официальном отборе для нескольких международных кинофестивалей, в том числе South by Southwest, Эдинбургский кинофестиваль, True/False Film, Международный кинофестиваль в Новой Зеландии, Международный кинофестиваль в Сиднее, Revelation Perth, Международный кинофестиваль в Сиэтле и Кинофестиваль в Сан-Себастьяне.

Фильм был номинирован на шесть номинаций Премии британского независимого кино — лучший фильм, лучший режиссёр, лучший режиссёрский дебют, лучшие технические достижения - монтаж, лучшее достижение в области производства и лучший документальный фильм. Он также был в расширенном списке премии «Оскар» в номинации за лучший документальный фильм, но в основную часть не прошёл. Он был номинирован на две премии BAFTA на 66-й церемонии вручения наград академии — За лучший дебют британского сценариста, режиссёра или продюсера и Лучший документальный фильм, выиграв первую.

Британский журнал о кино «Total Film» дал фильму пятизвёздочный обзор: «Более жуткий, чем «Как я дружил в социальной сети» и кинематографичней чем «Человек на канате», эта нервирующая история, безукоризненно рассказанная — сильный претендент на лучший документальный фильм года».

Кинокритик из «The Guardian», Питер Брэдшоу, оценил фильм в пять звёзд, написав: «Этот фильм так же захватывает, как любой триллер, заставляющий нервничать: это один из лучших фильмов в этом году».

См. также 
 Фредерик Бурден
 «Хамелеон»

Примечания

Ссылки 
 
 «Самозванец» на сайте BFI
 

Документальные фильмы США
Фильмы на английском языке
Фильмы Великобритании 2012 года
Документальные фильмы Великобритании
Фильмы об аферистах
Фильмы Film4 Productions